Hans Reichel est le nom :
 d'un peintre allemand (1892-1958) appartenant à la nouvelle École de Paris;
 d'un guitariste et inventeur d'instruments (1949-2011), allemand lui aussi.

Voir aussi